Dario Grava (1948 -), footballeur franco-italien ;
 Gianluca Grava (1977 -), footballeur italien ;
 Jean-Marc Grava (1971-), athlète français ;
 Roger Grava (1922 - 1949), footballeur franco-italien.